Malachow von Malachowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hyazinth Malachow von Malachowski (1712–1745), preußischer Oberst, Chef des Husaren-Regiments Nr. 3
 Paul Joseph Malachow von Malachowski (1713–1775), preußischer Generalleutnant, Chef des Husarenregiments Nr. 7